Сезон 1911/12 — 2-й сезон в истории «Винер Аматёр». В этом сезоне клуб впервые принял участие в национальных соревнованиях, став одним из основателей чемпионата Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый класс.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица 
В октябре 1911 года клуб «Виктория» покинул розыгрыш чемпионата, объединившись с «Виенной Крикет», а результаты всех матчей с его участием были аннулированы.

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков 
Статистика приведена без учёта аннулированного матча.

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1911/12 на сайте AustriaSoccer.at

1911/1912
Винер Аматёр